Екатерина Михайловна Антропова (род. 19 марта 2003 года, Исландия) — российская и итальянская волейболистка, диагональная нападающая.

Биография 
Родилась 19 марта 2003 года в Исландии. Отец — баскетболист Михаил Антропов. Мать — гандболистка Ольга Антропова. После переезда в Санкт-Петербург, Екатерина начала заниматься спортивной гимнастикой, а затем — волейболом.

В 2017 году входила в расширенный состав юношеской сборной России на чемпионат Европы по волейболу среди девушек до 16 лет.

В 2018 году переехала в Италию, где начала профессиональную карьеру в академии «Сассуоло».

С 2021 года выступает за «Савино Дель Бене Скандиччи», в составе которого выиграла Кубок вызова ЕКВ 2022.

Достижения

С клубами 
 Чемпионка Кубка вызова ЕКВ 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Volleybox
 Профиль на сайте чемпионата Италии
 Профиль на сайте CEV

Волейболисты России
Волейболисты Италии